Goris peut être :

Toponyme 
 Goris, ville du Sud-Est de l’Arménie, située dans la région de Syunik.
 Goris, rivière de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan.

Patronyme 
 Christophe Goris, athlète français, coureur du 400 mètres,
 Jérôme Joseph Goris, général français de la Révolution et de l’Empire,
 Rob Goris, joueur de hockey sur glace et coureur cycliste belge,
 Stef Goris, homme politique belge.

Homonymie de patronyme